Михаэль Вайсе (; прибл. 1480,  — , ) — немецкий теолог.

Учился в Кракове, в 1510 г. принял монашество в Бреслау, присоединился к лютеранству, стал членом братства «Богемские братья» в Литомишле, выступал от братства с проповедями в Богемии и Моравии. В 1531 году Вайсе издал первую немецкую книгу гимнов братства «Ein New Gesengbuchlen» в Млада-Болеславе.

Источники 
 Charles Stanford Terry. Bach Chorales. Part I: The himns and himn melodies of the «Passions» and oratorios. Cambridge: University Press, 1915. — P. 30.

Богословы Германии